Název Michalovice má více sídel:
 Michalovice (okres Havlíčkův Brod) – obec v okrese Havlíčkův Brod
 Michalovice (okres Litoměřice) – obec v okrese Litoměřice
 Michalovice (Petrovice I) – část obce Petrovice I v okrese Kutná Hora
 Michalovice (Mladá Boleslav) – část města Mladá Boleslav v okrese Mladá Boleslav
 Michalovice (hrad) – zřícenina v Michalovicích u Mladé Boleslavi

podobné jméno mají
 Michalovce, město na Slovensku
 Michałowice, více míst v Polsku

Externí odkazy